Karangtawang (Nusawungu), een plaats in Indonesië
Karangtawang (Kuningan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing